Arroyo Seco (spanisch für „Trockener Bach“) steht für:

Flüsse:
 Arroyo Seco (Los Angeles River), temporärer Fluss in Kalifornien

Orte:
 Arroyo Seco (Santa Fe), Stadt in Argentinien
 Arroyo Seco (Michoacán), Ort in Mexiko
 Arroyo Seco (Querétaro), Ort in Mexiko
 Municipio Arroyo Seco, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Querétaro
 Arroyo Seco (New Mexico), Ort in den USA
 Arroyo Seco (Montevideo), Stadtviertel (Barrio) von Montevideo, Uruguay